Бреа́нна Напп (, урождённая Бреа́нна Ми́кин, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Несла флаг делегации Канады на открытии зимней Универсиады 2015.

Достижения 
 Зимняя Универсиада: серебро (2015).
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её отец — кёрлингист и тренер Роб Микин, , .

В 2017 вышла замуж за Келли Наппа ().

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015 | FISU
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Breanne Meakin»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады